W Polsce
 Jedlanka – część wsi Stara Jedlanka  w woj. lubelskim, w pow. lubartowskim, w gminie Uścimów
 Jedlanka – część wsi Zastawie w woj. lubelskim, w pow. łukowskim, w gminie Stoczek Łukowski
 Jedlanka – wieś w woj. lubelskim, w pow. łukowskim, w gminie Stanin
 Jedlanka – wieś w woj. mazowieckim, w pow. radomskim, w gminie Jedlińsk
 Jedlanka – część wsi Romanów w woj. mazowieckim, w pow. radomskim, w gminie Jedlińsk
 Jedlanka – wieś w woj. mazowieckim, w pow. zwoleńskim, w gminie Zwoleń
 Jedlanka – gromada

 Jedlanka – oboczna nazwa rzeki Piwonii

 Zobacz też
 Jedlanka Nowa, Jedlanka Stara, Nowa Jedlanka, Stara Jedlanka